Jean Lefebvre (1919 - 2004), een Franse acteur
Jean Lefebvre (1893 - onbekend), een Belgisch atleet